Bitwa pod Markuszowem w roku 1792, w trakcie wojny polsko-rosyjskiej
 Bitwa pod Kurowem i Markuszowem w roku 1831, w trakcie powstania listopadowego
 Bitwa pod Markuszowem w roku 1863, w trakcie powstania styczniowego